Ферру́ччи () — итальянская фамилия.

Известные носители:

 Ферруччи, Сантино (род. 1998) — американский автогонщик, пилот IndyCar Series.
 Ферруччи, Франко (Бонифаций VII) (ум. 985) — римский антипапа.
 Ферруччи, Франческо (1489—1530) — флорентийский государственный деятель и военачальник.